Гікорі (Carya) — рід деревних рослин родини Горіхові (Juglandaceae).
 Гікорі-пекан (Carya illinoinensis), або карія пекан, карія іллінойська) — найпоширеніший вид цього роду, культивується заради їстівних горіхів.

Топонім

Гікорі — округ в Міссурі, США.
 Гікорі — місто, штат Міссісіпі
 Гікорі — місто, штат Північна Кароліна
 Гікорі — місто, штат Оклахома
 Гікорі Тауншип — селище в окрузі Форест, штат Пенсільванія
 Гікорі Тауншип — селище в окрузі Лоуренс, штат Пенсильванія
 Гікорі — переписна місцевість, штат Кентуккі
 Гікорі — переписна місцевість, штат Пенсильванія

Див. також 
 Гікорі Дікорі Док — детективний роман Агати Крісті (1955)